Snakes ’n’ Ladders — семнадцатый студийный альбом шотландской группы Nazareth. Выпущен в 1989 году лейблом Vertigo.

Это был последний альбом, записанный с участием Мэнни Чарлтона, который покинул группу в 1990 году. Дэн Маккаферти: «Не самый радужный альбом: вскоре после него уходит Мэнни. Зато на свет появляется „We Are Animals“».

Список композиций

1997 Castle Communications Bonus Tracks 

 Three bonus tracks above are from German single Winner on the Night.

2002 30th Anniversary Edition Bonus Tracks

Персонал 
 Nazareth
 Pete Agnew — бас-гитара, гитара
 Manny Charlton — гитара
 Dan McCafferty — вокал
 Darrell Sweet — ударные

 прочие
 Joey Balin — producer
 Engineered and mixed by Martin Heyes
 Sleeve design — A. Backhausen, Cologne
 Illustration — Marc Klinnert

Примечания

Литература 
 

Альбомы Nazareth
Альбомы 1989 года
Альбомы на английском языке